Колыбеловка — название населённых пунктов в России:

 Колыбеловка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Колыбе́ловка — деревня в Красноармейском районе Самарской области.